Ла Кардонсита има више значења:

 Ла Кардонсита (Каторсе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Кардонсита (Бустаманте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Кардонсита (Тула), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику